Ilam – państwo
 Ilam – ostan w Iranie
 Ilam – miasto w Iranie
 Ilam – miasto w Nepalu
 Ilam – dystrykt w Nepalu

W Wielkiej Brytanii:
 Ilam – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)